Триумф — неоднозначное слово, которое может означать:

 Триумф () в Риме — торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войска.
 «Триумф» — баскетбольный клуб из города Люберцы Московской области.
 С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности.
 «Триумф» — мультипликационный фильм о триумфе и забвении художника на музыку А. Шенберга.
 «Триумф» — негосударственная российская премия в области высших достижений литературы и искусства.
 Триумф — разновидность сортов груши, фасоли, группы (класса) тюльпанов.
 «Триумф» — московская галерея современного искусства.
 «Триумф» — бриг, принимавший участие в съёмках советских и российских художественных фильмов.
 Триумф — один из классов в Международной классификации тюльпанов.
 Триумф (Йоханнесбург) — название в 1954—2006 гг. знаменитого квартала Софиятаун г. Йоханнесбург.

См. также 
 Триумф-Палас — небоскрёб в Москве.
 Триумф Смерти — один из сюжетов изобразительных искусств и словесности Средневековья.
 Triumph — мототехника (мотоциклы и автомобили).
 Triumph International — международная компания по производству нижнего белья.

Примечания